Druga hrvatska nogometna liga sezone 2005./2006. bila je podijeljena u dvije zasebne lige : Sjever i Jug. U svakoj se natjecalo 12 klubova, te se liga nakon 22. kola dijelila na Ligu za prvaka te Ligu za ostanak. 

U Prvu HNL za 2006/2007. plasirao se NK Šibenik, dok je NK Međimurje zadržao status prvoligaša bez kvalifikacijskih utakmica jer NK Belišće nije dobio licencu za igranje u Prvoj HNL. Zbog stupanja na snagu odluke o promjeni sustava natjecanja kojom je određeno u natjecateljskoj godini 2006./07. igranje jedinstvene Druge HNL sa 16 klubova te nedobivanja licence, iz lige su ispali:
Druga HNL "Sjever" - NK Grafičar-Vodovod Osijek, NK Metalac, NK Graničar Županja, NK Slavonija, NK Dilj i NK Mladost Molve
Druga HNL "Jug" - NK Novalja, NK Solin, NK Mosor, NK Segesta i NK Karlovac.

Sjever - Drugi dio natjecanja

Liga za prvaka

Liga za ostanak

Jug - Drugi dio natjecanja

Liga za prvaka

Liga za ostanak

Poveznice 
 1. HNL 2005./06.
 3. HNL 2005./06.
 4. rang HNL-a 2005./06.
 5. rang HNL-a 2005./06.
 6. rang HNL-a 2005./06.
 7. rang HNL-a 2005./06.
 Hrvatski nogometni kup 2005./06.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2005./06., drugi rang

2005
 2